Scarface (1932) — filme com Paul Muni
 Scarface (1983) — filme com Al Pacino
 Scarface: The World Is Yours — jogo eletrônico de 2006
 Scarface (rapper) — cantor norte-americano
 Ventríloquo (DC Comics) — vilão das histórias do Batman, chamado originalmente de Scarface